Hedin är ett relativt vanligt svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var 4468 personer med detta namn bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Hedin

A
 Adolf Hedin (1834–1905) publicist och politiker
 Alma Hedin (1876–1958), välgörenhetsidkare, memoarförfattare, kommunalpolitiker
 Anna Hedin (född 1987), handbollsspelare
 Annelie Hedin (född 1955) skådespelare

B
 Bengt Hedin (1949–2014), sportchef, arenachef
 Benkt-Erik Hedin (1934–2019), författare och översättare
 Bo Hedin (född 1947), journalist och webbpionjär

C
 Carl-Eric Hedin (1919–1986), lantbrukare och politiker
 Christer Hedin (1939–2022), religionshistoriker, islamolog

E
 Edit Hedin (1892–1976), skolledare
 Edvard Hedin (1856–1921), frikyrkoledare, politiker
 Einar Hedin (1889–1959), författare, arkivarie
 Erik Alfred Hedin (1852–1925), arkitekt
 Eston Hedin (1925–1997), konstnär och tecknare

G
 Greta Hedin (1889–1949), litteraturhistoriker

H
 Hans Hedin (född 1965) författare, företagsekonom

I
 Ingvar Hedin (1922–1980), överste i flygvapnet

J
 Johan Hedin, flera personer
 Johan Hedin (musiker) (född 1969), musiker (nyckelharpa)
 Johan Hedin (politiker) (född 1969), politiker
 John Hedin (1871–1951), företagare, riksdagsman

K
 Karl Hedin (född 1949), företagare

L
 Lars Hedin (1930–2002), teoretisk fysiker
 Linnea Hedin (ödd 1995), ishockeyspelare
 Lorentz Alfred Hedin (1832–1915), ämbetsman och skribent
 Ludvig Hedin (1826–1917), arkitekt

M
 Marika Hedin (född 1964), historiker och museichef

N
 Naboth Hedin (född 1884), journalist
 Nana Hedin (född 1968), artist och sångerska
 Nathan Hedin (1880–1969), affärsman, kulturhistoriker

O
 Oscar Hedin (född 1972), journalist och dokumentärfilmare

P
 Peter Hedin (född 1958), handbollstränare
 Pierre Hedin (född 1978), ishockeyspelare

R
 Reuben Hedin (1905–1985), konstnär
 Robert Hedin (född 1966), handbollstränare
 Roza Güclü Hedin (född 1982), sociolog och politiker

S
 Sebastian Hedin (född 1974), regissör och programledare
 Solblomma Hedin (född 1971), sångerska och låtskrivare
 Stefan Hedin (född 1958), politiker, kommunalråd
 Sten-Gunnar Hedin (född 1948), pingstpastor
 Svante Hedin (1822–1896), skådespelare
 Svante Hedin (författare) (1928–2011), författare
 Sven Hedin (1865–1952), upptäcktsresande, författare
 Sven Anders Hedin (1750–1821), läkare
 Sven Fredrik Hedin (1923–2004), diplomat
 Sven Gustaf Hedin (1859–1933), kemist och fysiolog

T
 Tony Hedin (född 1969), handbollsspelare
 Tora Hedin (född 1965), slavist och översättare
 Tore Hedin (1927–1952), polis och mördare
 Tore Hedin (ingenjör) (1900–1981)

U
 Uno Hedin (född 1932), sportkommentator, programledare

Z
 Zelma Hedin (1827–1874), skådespelare

Övrigt
 Hedin är i nordisk mytologi namn på olika hjältar i de isländska sagorna. En är förmodligen identisk med Höder.

Se även
 Hedin (släkt)
 Hazelius Hedin, musikaliskt samarbetsprojekt
 AB Karl Hedin, trävarufirma

Källor

Svenska efternamn